Władimir Dmitrijewicz Nabokow (1870–1922) – rosyjski polityk, ojciec pisarza
 Vladimir Nabokov, Władimir Władimirowicz Nabokow (1899–1977) – rosyjski i amerykański pisarz